

Casate
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – ramo degli Oldenburg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Danimarca) – ramo danese del casato di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Grecia) – ramo greco del casato di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (linea maggiore) – linea maggiore del casato di Schleswig-Holstein-Sonderburg

Persone
 Adelaide di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – principessa tedesca
 Alessandra Vittoria di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – principessa tedesca
 Alberto di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Augusta di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – principessa danese-tedesca
 Carlo di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Carolina Matilde di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – principessa tedesca
 Cristiana di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – principessa tedesca
 Cristiano di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Elena Adelaide di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – principessa di Danimarca
 Federica di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobildonna tedesca
 Federico di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Federico Ferdinando di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Federico Guglielmo di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Filippo di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Filippo Ernesto di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile danese
 Giulio di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobile tedesco
 Luisa di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobildonna tedesca
 Sofia Dorotea di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobildonna tedesca
 Vittoria Adelaide di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – nobildonna tedesca